Буена Есперанза има више значења:

 Буена Есперанза (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Буена Есперанза (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Буена Есперанза (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буена Есперанза (Маскану), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Буена Есперанза (Панаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Буена Есперанза (Сусила), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Буена Есперанза (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику